Ба́шня Та́тлина (Памятник III Коммунистического интернационала) — проект монументального памятника, посвящённого III Интернационалу, разработанный советским художником-авангардистом Владимиром Евграфовичем Татлиным. Строительство башни-монумента планировалось осуществить в Петрограде-Ленинграде, после победы Октябрьской революции 1917 года. Железный грандиозный монумент предназначался для высших органов всемирной рабоче-крестьянской власти (Коминтерна), которым предлагалось разместиться в семиэтажных вращающихся зданиях. Однако возведение монумента осуществлено не было, по причине охлаждения руководства страны к авангардизму в конце 1920-х годов.

Проект 

Как писал искусствовед Н. Н. Пунин, работавший вместе с Татлиным над проектом памятника:

Проект башни представлял собой совокупность двух наклонных металлических спиралей, состоящих из расположенных одно над другим зданий различной геометрической формы, но при этом гармонично связанных между собой. Посредством механизмов здания вращались вокруг своей оси. Нижнее, самое крупное здание имело форму куба, вращалось со скоростью одного оборота в год, по задумке архитектора предназначалось для конференций и съездов. Над ним располагалось здание в форме пирамиды, скорость вращения один оборот в месяц, предназначалось для исполнительных органов Интернационала. В цилиндре, скорость вращения которого составляла один оборот в день, должны были размещаться информационные бюро, издательство, типография, телеграф. Четвёртый объём — полусфера, скорость её вращения один оборот в час. О назначении этого «тела» сведений не осталось, хотя известно, что в башне, кроме помещений для трёх властей (законодательной, исполнительной и информационной) предполагалось место и для художников. Ведь башня задумывалась как символ воссоединения человечества, разделённого при постройке Вавилонской башни. Она — мост между небом и землёй, архитектурное воплощение мирового древа, опора мироздания, а также жилище мудрецов. Венчали памятник огромные радиомачты. Специальная система прожекторов должна была бы проецировать световой текст на облака. Широкие стеклянные стены должны были держать комфортную температуру внутри зданий башни. Планируемая высота башни , наклон от нормали . Планируемые материалы — стекло и сталь.

Макет башни впервые был показан на VIII съезде Советов в 1920 году в Доме Советов. Проект башни принимал участие в ряде Международных выставок. Изображение башни Татлина появлялись на страницах журналов и газет.

Из воспоминаний Константина Симонова: 

Идея гигантского, высотой 400 м, памятника Октябрьской революции (потом Коминтерну) в Петербурге возникла у Татлина в начале 1919 года. Отдел ИЗО Наркмпроса поддержал этот проект. Татлин с помощниками начали строить модель в мастерской бывшей Академии художеств в Петрограде. Материалом служили дерево, фанера, шпагат, жесть и металлический крепёж. Там же в мастерской 8 ноября 1920 года открылась выставка модели (её высота, по-видимому, составляла около 5 м) и чертежей к ней. Башня стояла на круглом подиуме, покрытом бумагой. Внутренние прозрачные формы приводились в движение с помощью ручки, расположенной под подиумом. В декабре 1920 года модель была выставлена в Москве в Доме союзов, оттуда её вроде бы передали в Третьяковскую галерею, где она и пропала. Осталось несколько фотографий. В 1924 году Татлину предложили построить модель башни для советского раздела на выставке декоративных искусств в Париже. К 1 февраля 1925 года работа была закончена, но сопровождать её в Париж Татлина не пустили. Потом модель передали в Русский музей, и Татлин до конца жизни считал, что там она и находится, но и эта модель была утрачена. В том же 1925-м для первомайской демонстрации в Ленинграде создаётся третий упрощённый вариант модели памятника — «изоустановка». Форма её не была завершена, верх башни оставили «открытым», там крепились плакаты. Эта модель тоже не сохранилась.

Аркадий Аверченко высмеял проект в рассказе «Монументальное» 1923 года.

Модели 
Модель башни Татлина можно увидеть в Москве в Третьяковской галерее и атриуме МФК «Город Столиц», в Центре Помпиду (Париж) и Музее современного искусства (Стокгольм), в выставочном зале художественного училища К. А. Савицкого в Пензе, в главной столовой Оксфордского университета. Модель башни венчает современный дом «Патриарх» (Москва, Ермолаевский переулок, 15), построенный по проекту архитектора С. Б. Ткаченко.

Скульптура Ай Вэйвэя «Фонтан света», выставленная в Лувре Абу-Даби, сделана по образцу башни Татлина.

Башня Татлина заложена в основу архитектурного образа «СКА Арены» в Санкт-Петербурге по проекту победившего в конкурсе австрийского бюро.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание башни на сайте art.1001chudo.ru
 Описание башни на сайте vokrugsveta.ru
 Сайт о башне
 3D-макеты Башни Татлина

Конструктивистская архитектура
Башни России
Проекты Владимира Татлина
Неосуществлённые советские архитектурные проекты
Невоплощённые сверхвысокие строения
Крупные незавершённые строительные проекты СССР